Эрик Смит:
* Эрик Смит (1969—2001; более известен под сценическим псевдонимом E-moneybags) — американский рэпер.
 Смит, Эрик (род. 1997) — шведский футболист.
 Смит, Эрик (1934—1991) — шотландский футболист.
 Смит, Эрик (род. 1980) — американский убийца.